Michajlov (okres Snina), dorp en gemeente in de Slowaakse regio Prešov

 Michajlov (oblast Rjazan), stad in de Russische oblast Rjazan
 Michajlov (oblast Rostov), dorp (choetor) en een voormalige nederzetting met stedelijk karakter in de Russische oblast Rostov
 Michajlov (Adygea), dorp (choetor) in de Russische autonome republiek Adygea

 Michajlov (eiland), een eiland in de Westelijke IJsschots bij Antarctica
 Michajlov (schiereiland), een schiereiland van Rusland